Grand Serail (Aleppo) - regeringsgebouw in Aleppo, Syrië
 Grand Serail (Beiroet) - regeringsgebouw in Beiroet, Libanon